Ники́форов — русская фамилия, образованная от имени Никифор (женская форма — ).

Известные носители

А 
 
 
 Никифоров, Альберт Владимирович (1929 — ?) — советский игрок в футбол и хоккей с шайбой.
 Никифоров, Анатолий Александрович (1905—1994) — советский деятель органов государственной безопасности, генерал-лейтенант.
 
 Никифоров, Арнольд Фёдорович (1930—2005) — советский и российский математик и физик.

Б 
 Никифоров, Борис Александрович (род. 1937) — учёный в области металлургии.
 Никифоров, Борис Николаевич (1933—2011) — советский и российский актёр театра и кино.

В 
 Никифоров, Вадим Викторович (1940—1999) — советский футболист, судья.
 Никифоров, Валерий Владимирович (род. 1943) — советский и российский скульптор.
 
 Никифоров, Васюк (середина XVI века) — один из первых русских гравёров.
 
 
 Никифоров, Владислав Юрьевич (род. 1989) — российский футболист.

Г

Д

Е

И 
 
 Никифоров, Илья Александрович (род. 1995) — российский биатлонист.
 Никифоров, Исай Прокопьевич (1915—1976) — советский якутский писатель и журналист.

К 
 
 Никифоров, Крыстю (1838—1881) — болгарский революционер.

Л 
 Никифоров, Лев Константинович (1936—2021) — советский и российский тяжелоатлет, тренер по тяжёлой атлетике.
 Никифоров, Леонард Львович (1934—2001) — советский государственный деятель, генеральный директор Киевского производственного объединения имени Королёва.
 Никифоров, Леонид Алексеевич (1911—1987) — советский историк, архивист, доктор исторических наук, профессор.

М 
 Никифоров, Мария (род. 1951) — румынская гребчиха-байдарочница.

Н

П

С 
 Никифоров, Семён Гаврилович (1881—1912) — русский художник, портретист и жанрист.
 
 Никифоров, Степан Никифорович (1921—1942) — Герой Советского Союза.

Т 
 Никифоров, Тома (род. 1993) — бельгийский дзюдоист.

Ф 
 Никифоров, Фёдор Алексеевич (1903 — ?) — советский партийный деятель.

Ю

Я

Двойная фамилия 
 Барабаш-Никифоров, Илья Ильич (1894—1980) — российский зоолог и эколог
 Никифоров-Волгин, Василий Акимович (1900/1901—1941) — русский писатель.



См. также